Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors  2008 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kristof Vliegen (Qualificato)
 Andreas Beck (ultimo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Benjamin Becker (Qualificato)

 Stefan Koubek (primo turno)
 Benedikt Dorsch (secondo turno)
 Alexander Peya (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý (Qualificato)

Qualificati 

 Kristof Vliegen
 George Bastl

 Lukáš Dlouhý
 Benjamin Becker

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2008
ATP Tour 2008